Matteo Gennaro (né le  à Saint-Albert, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace .

Carrière en club 
En 2013, il commence sa carrière avec les Raiders de Prince Albert dans la Ligue de hockey de l'Ouest. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée 2015 dans la Ligue nationale de hockey par les Jets de Winnipeg en , en . Il passe professionnel avec les Roadrunners de Tucson dans la Ligue américaine de hockey en 2018.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|2013-2014 || Raiders de Prince Albert || LHOu ||60 ||5 ||10 ||15 ||14 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2014-2015 || Raiders de Prince Albert || LHOu ||72 ||16 ||15 ||31 ||44 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2015-2016 ||  Raiders de Prince Albert|| LHOu ||42 ||12 ||12 ||24 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2015-2016 || Hitmen de Calgary || LHOu ||28 ||6 ||13 ||19 ||8 ||5 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2016-2017 || Hitmen de Calgary || LHOu ||69 ||43 ||37 ||80 ||65 ||4 ||1 ||0 ||1 ||4
|-
|2017-2018 || Hitmen de Calgary || LHOu ||22 ||14 ||11 ||25 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2017-2018 || Broncos de Swift Current || LHOu ||45 ||28 ||26 ||54 ||44 ||26 ||9 ||9 ||18 ||24
|-
|2018-2019 || Roadrunners de Tucson || LAH ||58 ||7 ||5 ||12 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2019-2020 || Rush de Rapid City || ECHL ||14 ||5 ||6 ||11 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2019-2020 || Roadrunners de Tucson || LAH || 8 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2020-2021 || Thunder de Wichita || ECHL ||61 |26 ||30 ||56 ||54 ||5 ||4 ||0 ||4 ||2
|-
| 2021-2022 || Thunder de Wichita || ECHL ||  ||

Références 

Naissance en mars 1997
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Jets de Winnipeg
Joueur des Raiders de Prince Albert
Joueur des Hitmen de Calgary
Joueur des Broncos de Swift Current
Joueur des Roadrunners de Tucson
Joueur du Rush de Rapid City
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Thunder de Wichita